Масуэкос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 23,76 км². Население — 359 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары